Ландини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ландини, Андреа (1847—1935) — итальянский художник.
 Ландини, Маурицио (род. 1961) — итальянский профсоюзный деятель.
 Ландини, Спартако (1944—2017) — итальянский футболист, защитник.
 Ландини, Таддео (ок. 1561—1596) — итальянский художник: скульптор, архитектор и медальер 
 Ландини, Франческо (ок. 1325—1397) — итальянский композитор, поэт, певец и органист.